Банк Эритреи () — центральный банк Эритреи; государственное учреждение, независимое от Министерства финансов.

Ссылки 
 

Эритрея
Экономика Эритреи
Банки Эритреи